Een verkeersweg:
 N355 (België)
 N355 (Frankrijk)
 N355 (Nederland), zie Provinciale weg 355

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing